Michal Březina, né le  à Brno est un patineur artistique tchèque.

Biographie

Carrière sportive 
Il a commencé à patiner à l'âge de 7 ans.

Il est médaillé de bronze aux Championnats d'Europe 2013, vainqueur du Skate America en 2011, vice-champion du monde junior en 2009 et champion national en 2010.

Březina a fini dixième lors de ses deux participations aux Jeux olympiques d'hiver en 2010 et 2014.

Sa sœur Eliska est également une patineuse artistique qui concourt au niveau international.

Palmarès

Références

Liens externes 
  

Patineur artistique tchèque
Naissance en mars 1990
Naissance à Brno
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Porte-drapeau olympique
Naissance en Tchécoslovaquie